cinema en muziek
Otis (film), satire op horrorfilms uit 2008
Otis (band), Nederlandse rockband
Otis (lied), hiphopnummer van Kanye West en Jay-Z

personen
Carré Otis (1968), Amerikaanse actrice en fotomodel
Otis Blackwell (1931-2002), Amerikaans R&B- en rockcomponist
Otis Redding (1941–1967), Amerikaans zanger

plaatsen
Otis (Colorado), plaats in de Amerikaanse staat Colorado
Otis (Kansas), plaats in de Amerikaanse staat Kansas
Otis (Louisiana), plaats in de Amerikaanse staat Louisiana

techniek en wetenschap
Otis Elevator Company, liftenfabrikant
Otis (geslacht), vogel uit de familie van de trappen
Otis urethrotomie, opheffen van vernauwing in de plasbuis